Fallbach peut faire référence à :
 Fallbach, nom de plusieurs rivières, dont
 , affluent du Main, en Hesse ;
 Fallbach, commune autrichienne du district de Mistelbach, en Basse-Autriche.